Damian von der Leyen ist der Name folgender Personen:

* Damian Friedrich von der Leyen, deutscher Geistlicher, Dompropst in Mainz 
 Damian Hartard von der Leyen (1624–1678), deutscher Geistlicher, Erzbischof und Kurfürst von Mainz